Wakataka ha sido el nombre de varios buques japoneses:

 El Wakataka, minador Clase Hatsutaka.
 El Wakataka (MS-83), dragaminas, previamente un cazasubmarinos numerado con el 196.
 El Wakataka (PC-317), cazasubmarinos Clase Umitaka.
 El Wakataka (PG-825), lancha lanzamisiles Clase Hayabusa.